Jim McGovern ist der Name folgender Personen:

* Jim McGovern (Politiker, 1956) (* 1956), schottischer Politiker
 Jim McGovern (Politiker, 1959) (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Jim McGovern (Golfspieler) (* 1965), US-amerikanischer Golfspieler